3 h 10 pour Yuma ou Trois heures dix pour Yuma (3:10 to Yuma) peut désigner :
 , une nouvelle d’Elmore Leonard parue en  ;
3 h 10 pour Yuma, un film américain de Delmer Daves, adapté de la nouvelle de Leonard et sorti en 1957 ;
3 h 10 pour Yuma, le remake du précédent réalisé par James Mangold et sorti en 2007.